Ernest Cieślewski
 Stanisław Cieślewski
 Tadeusz Cieślewski